Lacu Sărat (Bihar megye)
 Lacu Sărat (Brăila megye)